Rosa 'Macrantha Raubritter' — сорт роз класса Шрабы.

Регистрационное название: 'Raubritter'.

Синонимы 
 'Raubritter' 
 Rosa macrantha 'Raubritter'

Биологическое описание 
Триплоид.

Высота куста 90—300 см, ширина 150—185 см. 

Цветки шаровидные, 3—6 см в диаметре, светло-розовые. 

Цветки появляются в крупных рыхлых кистях (5-40 цветков в кисти), цветение обильное. Цветки долго не опадают.

Листва мелкая, тонкая. Стебли изящные, с большим количеством шипов, куст раскидистый. 

Цветение однократное.

Аромат сильный (7\10). Напоминает свежий чёрный перец.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C) до более тёплых.

'Macrantha Raubritter' можно выращивать как высокий клаймер, средних размеров шраб, либо низкую почвопокровную розу.

Эта роза зацветает одной из последних и цветет очень долго. Легко черенкуется.

Устойчивость к мучнистой росе слабая, к чёрной пятнистости средняя.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com:

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Macrantha Raubritter' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Macrantha Raubritter